Spio ist der Familienname folgender Personen:

 Ekwow Spio-Garbrah (* 1953), ghanaischer Politiker, Generaldirektor der Commonwealth Telecommunications Organisation (CTO)
 Mary Spio, Raumfahrtingenieurin, technische Innovatorin und Unternehmerin

Spio steht in der Biologie für:
 Spio (Gattung), eine Gattung der Ringelwürmer in der Familie Spionidae

SPIO steht als Abkürzung für:

 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, Dachverband der Berufsverbände der deutschen Film-, Fernseh- und Videowirtschaft

Spio